Менлох — две деревни в графстве Голуэй (провинция Коннахт):
 Менлох (западный)
 Менлох (восточный)